Golinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Golinelli (* 1963), italienischer Schriftsteller
 Claudio Golinelli (* 1962), italienischer Radrennfahrer
 Marino Golinelli (1920–2022), italienischer Unternehmer und Philanthrop
 Paolo Golinelli (* 1947), italienischer Historiker
 Stefano Golinelli (1818–1891), italienischer Komponist